Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции.
 Катализатор Уилкинсона — тривиальное название химического вещества с формулой RhCl(PPh3)3 (Ph = фенил).
 Катализатор Адамса — это катализатор для восстановления и гидрогенолиза в органическом синтезе.
 Катализатор энергии Росси — низкоэнергетический ядерный синтез по заявлению самого Росси.
 Катализатор Адкинса — это хромит меди, комплексное неорганическое соединение состава Cu2Cr2O5, которое используется для катализа в органическом синтезе.
 Катализатор Ренея (Никель Ренея) — твёрдый микрокристаллический пористый никелевый катализатор.
 Катализатор (автомобильный) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов.
 Многофункциональный катализатор — несуществующее вещество, якобы одна из последних военных разработок СССР.
 Катализаторы Циглера — Натта — катализаторы виниловой полимеризации, то есть полимеризации виниловых мономеров.
 «Катализатор» — седьмой эпизод американского мультсериала «Новые приключения Человека-паука».

См. также 
Catalyst (значения)